Schrieck ist der Familienname folgender Personen:

 Evert Marseus van Schrieck (um 1614/1617–nach 1681), holländischer Maler
 Otto Marseus van Schrieck (um 1619/1620–1678), holländischer Stilllebenmaler

Siehe auch:
 Shriek
 Schrick